Farlowiella är ett släkte av svampar. Farlowiella ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Farlowiella